Segesd, település Somogy megyében
 Segesd, település Romániában, Maros megyében